Peetsch ist der Name folgender Orte:

 Peetsch (Dreetz), Ortsteil der Gemeinde Dreetz in Mecklenburg-Vorpommern
 Peetsch (Mirow), Ortsteil der Stadt Mirow in Mecklenburg-Vorpommern